Kreis 2 bezeichnet:

 in Winterthur den Stadtkreis Oberwinterthur
 in Zürich den Stadtkreis 2